Mitjajewa ist der Familienname folgender Personen:

 Galina Mitjajewa (* 1991), tadschikische Hammerwerferin
 Olga Iwanowna Mitjajewa (* 1929), sowjetisch-russische Historikerin und Hochschullehrerin